Cañamazo puede referirse a:
El nombre común de la planta Paspalum notatum.
El nombre común de la planta Eupatorium cannabinum.
Cañamazo, tela tosca.